A designação Eugenia australis foi, durante muito tempo, atribuída a duas espécies distintas, actualmente designadas como:
 Syzygium paniculatum
 Syzygium australe

Desambiguação